Maslen ist der Familienname von:
 Scott Maslen (* 1971), britischer Schauspieler und Model

Sonstiges:
 Mount Maslen, Berg im Enderbyland, Antarktika